Ивотка:

 Ивотка (Ивот) — река в Брянской области России и Сумской области Украины
 Ивотка — село в Ямпольском районе Сумской области

См. также 
 Ивот